Scheelzien

Personen
 Ingeborg Scheel (1907-?), Zwitserse schermster
 Walter Scheel (1919-2016), Duitspoliticus, bondspresident van Duitsland

Achternaam